30 kilometer langlaufen is een onderdeel van langlaufen dat op internationale kampioenschappen voor vrouwen wordt gehouden. Tot 2002 stond het onderdeel ook voor mannen op het programma van de internationale kampioenschappen. Sindsdien staat de 30 km voor mannen alleen nog op het programma van de wereldbeker. Sinds de Olympische Winterspelen 1992 is het een olympisch nummer bij de vrouwen. Van 1956 t/m de 2002 was het een olympische onderdeel voor de mannen.

Vrouwen

Internationale 30 km's

Podiumplaatsen klassement 

Bijgewerkt t/m 12 maart 2022

Mannen

Internationale 30 km's 
zie ook Skiatlon

Podiumplaatsen klassement 

Bijgewerkt t/m 14 maart 2021

Langlaufen